Любанский сельсовет:

Беларусь 
 Любанский сельсовет (Гомельская область) — сельсовет, Октябрьский район, Гомельская область
 Любанский сельсовет (Минская область) — сельсовет, Вилейский район, Минская область